Ennio Filonardi (1466-1549) – cardinale italiano
 Ennio Filonardi (1612-1644) – vescovo cattolico italiano
 Ennio Massari Filonardi (-1565) – vescovo cattolico italiano